Тамаркин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Тамара), вариант — .

 Тамаркин, Евсей Маркович (1901—1947) — советский партийный деятель, заведующий сектором кино Культпросветотдела ЦК ВКП(б).
 Тамаркин, Яков Давидович (1888—1945) — российско-американский математик.
 Морис Маркин (при рождении Залман Тамаркин; 1899—1970) — американский предприниматель, производитель автомобилей для такси-бизнеса.

См. также